2908 Shimoyama – asteroide della fascia principale
 Yoshimitsu Shimoyama – doppiatore giapponese

Pagine correlate 

 Shiroyama (disambigua)